Scandinavian Aviation Academy;
 South African Airways;
 Stadsarchief Antwerpen;
 Stella Aviation Academy.